Spawn: In the Demon’s Hand () — компьютерная игра, разработанная и выпущенная Capcom для аркадных автоматов и Dreamcast в 2000 и 2001 годах. Сюжет основан на серии комиксов о Спауне, созданной канадским художником Тоддом Макфарлейном. Spawn: In the Demon’s Hand была оценена лучше, чем другие игры про Спауна, но не получила высоких оценок из-за камеры и искусственного интеллекта. Она также была запланирована на PlayStation 2 и должна была быть выпущена вместе в консолью, но позже была отменена.

В качестве обложки игры для Dreamcast был использован 95 выпуск комикса про Спауна. В игре представлено тридцать семь персонажей в целом, в том числе двенадцать основных персонажей, некоторые доступны после выполнения определённых заданий.

Сюжет 
Эл Симмонс был оперативным военным, который был убит своим начальником, Джейсоном Вунном, после чего был отправлен в ад за его предыдущую работу в качестве убийцы. Пять лет спустя после его смерти, Симмонс, желая увидеть свою жену Ванду, заключает сделку с демоном Мэлболгией. Возродившись как Хэллспаун, он узнаёт, что его жена, в течение тех пяти лет, что он умер, вышла замуж за его лучшего друга Терри Фитцджеральда.

Игровой процесс 

Spawn: In the Demon’s Hand является игрой в жанре beat 'em up с футуристическим оружием. Вместо привычного одного игрока и миссии с сюжетом и повторяющихся врагов, Спаун настроен как турнирный боец. Игрок также может использовать окружающие предметы в бою. На выбор дается 36 бойцов из Вселенной Спауна, за которого вы должны пройти всю игру и уничтожить финального босса, Мэлболгию. После каждого прохождения игры открывается новый персонаж. В игре также имеется мультиплеер с помощью которого можно играть до четырех игроков в режиме сражения.

Оценки и мнения 

Spawn: In the Demon’s Hand в основном получил средние оценки. Журнал Famitsu оценил Dreamcast-версию игры в 31 балл из 40 возможных. Сайт IGN поставил игре 6,8 баллов из 10 возможных, отметив что игра была бы намного лучше, если была бы добавлена возможность играть по сети.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Spawn: In the Demon’s Hand на IGN
 Spawn: In the Demon’s Hand на GameSpot

Компьютерные игры 2000 года
Игры для аркадных автоматов
Игры для Dreamcast
Отменённые компьютерные игры для PlayStation 2
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры по мотивам комиксов
Спаун